Emanuel Perrone (Córdoba, Provincia de Córdoba, Argentina, 14 de junio de 1983) es un futbolista argentino. Juega como delantero y su equipo actual es el AE Larisa de la Super Liga de Grecia. Tiene .

Clubes

Referencias  
Ficha en El.soccerway.com
Ficha en Bdfa.com

Futbolistas de la ciudad de Córdoba (Argentina)
Futbolistas del GS Kallithea
Futbolistas del Asteras Tripolis Football Club
Futbolistas del Anorthosis Famagusta
Futbolistas de la Espérance Sportive Troyes Aube Champagne
Futbolistas del Club Atlético Talleres (Córdoba)
Futbolistas del Iraklis de Tesalónica
Futbolistas del Atromitos de Atenas
Futbolistas del Apollon Kalamarias
Futbolistas del Ionikos de Nicea